Гноевой — фамилия; имеет женскую форму Гноевая.
 Гноевой, Борис Александрович (1937—2021) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер СССР.
 Гноевой, Николай Васильевич (1922—1998) — советский казахский партийный и государственный деятель.